Бодри́ ( или ) — французская фамилия.

Персоналии 
 Бодри из Бургёя (ум. 1130) — французский монах, историк и поэт.
 Бодри, Патрик (род. 1946) — французский астронавт.
 Бодри, Поль (1828—1886) — французский художник.
 Бодри, Карл-Фридрих Петрович (1812—1894) — русский художник.

Прочее 
 «Бодри» () — станция Монреальского метрополитена.